Sårvatj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stuor-Sårvatj, sjö i Jokkmokks kommun,  (77,3 ha)
Sårvatj (Jokkmokks socken, Lappland, 739023-168171), sjö i Jokkmokks kommun,  (68,7 ha)
Sårvatj (Jokkmokks socken, Lappland, 739214-166736), sjö i Jokkmokks kommun,  (56,2 ha)
Sårvatj (Jokkmokks socken, Lappland, 739431-167067), sjö i Jokkmokks kommun,  (56,9 ha)
Sårvatj-Jaure, Jaure sjö i Jokkmokks kommun,  (62,7 ha)
Unna Sårvatj, sjö i Jokkmokks kommun,  (35,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn